Atlantic Avenue (New York), een straat in New York

Metrostations in New York:
Atlantic Avenue - Pacific Street, een stationscomplex aan de Eastern Parkway Line, Brighton Line en de Fourth Avenue Line
Atlantic Avenue (Canarsie Line), een station aan de Canarsie Line